Заказник — может означать:

 Заказник — охраняемая природная территория
 Заказник (приток Таза) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО, Красноярский край